Haroldiataenius är ett släkte av skalbaggar. Haroldiataenius ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Haroldiataenius